Regione Centrale – regione del Bhutan
Regione Centrale – regione dell'Eritrea, o Maekel
Regione Centrale – regione del Ghana
Regione Centrale – regione del Malawi
Regione Centrale – regione di Malta
Regione Centrale – regione del Togo
Regione Centrale – regione dell'Uganda

Pagine correlate
Regione del Centro